Fournier es un apellido francés, que significa literalmente «hornero» o «panadero». Es el apellido de las siguientes personas:

 Heraclio Fournier González, fabricante de naipes (Burgos, 2 de marzo de 1849 – Vichy, Francia, 28 de julio de 1916).
 François Fournier, impresor y falsificador de estampillas francés (1846 Croix-de-Rozon, Suiza – 1917).
 Georges Fournier, astrónomo francés (1881-1954).
 Jacques Fournier, nombre del papa Benedicto XII.
 Jean-Alfred Fournier, médico y dermatólogo francés (1832-1914).
 José Fournier Franco,  miembro del Congreso de los Diputados de España por el Distrito de Salas de los Infantes.
Pierre Fournier, violonchelista francés (1906-1986).
 Pierre Simon Fournier, impresor y tipógrafo francés (1712-1768).
 Evan Fournier, baloncestista francés (1992- ).

También puede referirse a:
 ARA Fournier (conocido también como rastreador Fournier), barco de la Armada Argentina naufragado en aguas chilenas en 1949.
 Fournier, cráter del planeta Marte.
 Museo Fournier de Naipes, museo de la ciudad española de Vitoria con una importante colección de naipes de todo el mundo. 
 Naipes de Heraclio Fournier S.A., empresa dedicada a la fabricación de naipes.
 En medicina, Gangrena de Fournier.